O Campeonato Carioca de 2004 foi a 106ª edição do torneio. O campeonato foi vencido pelo Flamengo em cima do seu maior rival Vasco por 3 a 1, esse foi o 28º título estadual do Flamengo.

Classificação

Primeira fase (Taça Guanabara)

Grupo A

Grupo B

Fase final da Taça Guanabara 

Final da Taça Guanabara

 Premiação

Segunda fase (Taça Rio)

Grupo A

Grupo B

Fase Final da Taça Rio 

 Premiação

Terceira fase (Final)

Primeiro jogo

Segundo jogo

Premiação

Classificação final do Campeonato

Ver também 
Campeonato Carioca de Futebol